

Cinéma 
 La Séductrice, titre francophone du film muet américain , réalisé par Lynn Reynolds, sorti en 1919 ;
 La Séductrice, ou Chanson de printemps, titre francophone du film italien   réalisé par Mario Costa, sorti en 1951 ; 
 La Séductrice, titre francophone du film  réalisé par Mike Barker, sorti en 2004 ;

Voir aussi